Als Kreuzzug Ludwigs IX. bezeichnet man folgende Kreuzzüge König Ludwigs des Heiligen von Frankreich:

 Sechster Kreuzzug (1248–1254) nach Ägypten und Palästina
 Siebter Kreuzzug (1270) nach Tunis